Мыс Фли́гели — северо-восточная оконечность острова Рудольфа в Северном Ледовитом океане, входящего в архипелаг Земля Франца-Иосифа (Россия, Архангельская область).

География 

Традиционно упоминается как крайняя северная точка суши России, Европы и всей Евразии. Соседние мысы — безымянный на западе и Уэлмана на востоке. От мыса Флигели до Северного полюса — 911 километров.

Назван в честь австрийского картографа Августа фон Флигели (1811—1879). Открыт 12 апреля 1874 года австрийской полярной экспедицией на корабле «Тегетгоф» под руководством Пайера и Вейпрехта; первыми людьми, побывавшими в этом месте, стали матрос Антонио Занинович, мичман Эдуард Орел и начальник экспедиции Юлиус Пайер.

В 2003 году на мысе установлен 300-килограммовый лиственничный крест.

См. также 
 Мыс Челюскин — крайняя северная материковая точка России.

Примечания 

Мысы архипелага Земля Франца-Иосифа
Остров Рудольфа
Экстремальные точки Земли
Мысы Северного Ледовитого океана
Крайние точки России